Преброяването на населението през 1989 г. е последното преброяване в Украинската съветска социалистическа република, то е част от преброяването на населението на СССР от 1989 г., провежда се на 12 януари през същата година. Според него, населението на УССР е 51 452 034 души, от които около 72 % украинци, 22 % руснаци и 6 % други. Градското население съставлява около 67 %. Средно на 1000 мъже се падат 1163 жени. Населението под, във и над трудоспособна възраст е съответно – 23,0 %, 55,8 % и 21,2 %. Украинският език е роден език за 64,7 % от населението, а руският език за 32,8 %.

Резултати

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи:

Източници 

Преброявания на населението в Украйна
1989 година в СССР